Поречский сельский совет — название административной единицы в Белоруссии:

 Поречский сельсовет — административно-территориальная единица в Пинском районе Брестской области.
 Поречский сельсовет — административно-территориальная единица в Гродненском районе Гродненской области.
 Поречский сельсовет — административно-территориальная единица в Дятловском районе Гродненской области.
 Поречский сельсовет — административно-территориальная единица в Октябрьском районе Гомельской области.